

Geografia

Spagna
 Gutierre-Muñoz – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Hoyos de Miguel Muñoz –  comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Martín Muñoz de la Dehesa – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Martín Muñoz de las Posadas – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedro Muñoz – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 San Muñoz – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Altri Stati
 Aeroporto Luis Muñoz Marín, denominato anche Aeroporto di San Juan-Isla Verde –  principale aeroporto di Porto Rico
 El Muñoz – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama, nel distretto di Las Tablas, provincia di Los Santos
 Muñoz, ufficialmente Science City of Muñoz – città componente delle Filippine, situata nella Provincia di Nueva Ecija
 Muñoz – comune del Venezuela situato nello stato dell'Apure

Persone
Il cognome Muñoz può riferirsi a:

Attori, registi, modelle
 Amparo Muñoz (1954-2011) – attrice e modella spagnola
 Astrid Muñoz (1974) – supermodella portoricana
 Carlos Muñoz Arosa (1919-2005) – attore spagnolo
 Isabek Bawlitza Muñoz, o Isabel (...) – modella cilena
 Javier Muñoz (...) – attore e cantante statunitense, attivo soprattutto in campo teatrale
 José Luis García Muñoz, meglio noto come José Luis Garci (1944) – regista, sceneggiatore e critico cinematografico spagnolo
 Juan José Ballesta Muñoz, meglio conosciuto come Juanjo Ballesta (1987) –attore spagnolo
 Karina González Muñoz (1991) – modella messicana, vincitrice del concorso di bellezza Nuestra Belleza México 2011
 Maria del Carmen Muñoz (1953) – modella spagnola, eletta Miss Spagna nel 1971
 Miguel Ángel Muñoz (1983) – attore, cantante e ballerino spagnolo
 Rocío Muñoz Morales (1988) – attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola

Letterati, scrittori, poeti
 Antonio Marín Muñoz (1970) – scrittore e storico spagnolo
 Antonio Muñoz Molina (1956) – scrittore e saggista spagnolo
 Braulio Muñoz (1946) – scrittore peruviano, autore di studi di psicologia, sociologia, filosofia, letteratura
José Antonio Muñoz (1942) – disegnatore argentino
 Juan Jacinto Muñoz Rengel (1974) – scrittore spagnolo
 Julià de Jòdar i Muñoz – scrittore spagnolo di lingua catalana
 Luis Muñoz Marín (1898-1980) – poeta, giornalista e politico portoricano
 Luis Muñoz Rivera (1859-1916) – poeta, giornalista e politico portoricano

Politici, statisti, funzionari, amministratori
 Agustín Muñoz Grandes (1896-1970) – politico e generale spagnolo
 Cecilia Muñoz (1962) – politica e attivista statunitense
 Guillermo León Valencia Muñoz (1909-1971) – politico colombiano, presidente della Colombia dal 1962 al 1966
 Manuel Allendesalazar Muñoz (1856-1923) – politico e presidente del Consiglio dei ministri spagnolo

Religiosi
 Aníbal Muñoz Duque (1909-1987) – cardinale e arcivescovo cattolico colombiano
 Gil Sánchez de Muñoz (1369 circa – 1446), spagnolo, eletto antipapa nel 1423 con il nome di Clemente VIII
 Pablo Muñoz Vega (1903-1994) – cardinale e arcivescovo cattolico ecuadoriano
 Tiburcio Arnáiz Muñoz (1865-1926), presbitero, gesuita e beato spagnolo

Sportivi
 Adriana Muñoz (1982) – atleta cubana, specialista negli 800 e nei 1500 metri piani
 Adriano Munoz (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Alfonso Pérez Muñoz (1972) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Almudena Muñoz (1968) – ex judoka spagnola
 Álvaro Muñoz (...) – ex calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Álvaro Muñoz Borchers (1990) – cestista spagnolo naturalizzato tedesco
 Antonio De la Torre Muñoz soprannominato Tucho (1937) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Antonio Jesús Vázquez Muñoz (1980) –  calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Antonio Muñoz (1951) – ex tennista spagnolo
 Anthony Muñoz (1959) – ex giocatore di football americano statunitense
 Arturo García Muñoz, noto come Arzu (1981) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore o centrocampista
 Arturo Muñoz (1984) – calciatore messicano, di ruolo difensore
 Azahara Muñoz (1987) – golfista spagnola
 Beatriz Ortiz Muñoz (1995) – pallanuotista spagnola
 Belsy Laza Muñoz (1967) – ex pesista cubana
 Claudio Andrés Bravo Muñoz (1983) – calciatore cileno, di ruolo portiere 
 Cristián Muñoz (1983) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Daniel Muñoz de la Nava (1982) – tennista spagnolo
 Daniel Parejo Muñoz (1989) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Eduardo Rey Muñoz (1957) – ex calciatore peruviano, di ruolo attaccante
 Eduardo Valverde Muñoz (1982) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista 
 Elías Muñoz (1941) – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Emiliano Morales Muñoz (1976) – cestista spagnolo, di ruolo ala grande
 Ezequiel Matías Muñoz (1990) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Fabián Muñoz (1991) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Fabián Muñoz Centurión (1937-2017) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Feliciano Rivilla Muñoz (1936-2017) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Felipe Muñoz (1951) – ex nuotatore messicano
 Fernando Muñoz, noto come Nando (1967) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Francisco Javier Muñoz, noto come Xisco (1980) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Germán Muñoz (1973) – ex calciatore peruviano, di ruolo difensore
 Guillermo Muñoz (1961) – ex calciatore messicano, di ruolo difensore, soprannominato El Turbo
 Hernán Ramos Muñoz (1929) – ex cestista cileno
 Horacio Muñoz (...-...) – calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Iñaki Muñoz (1978)– calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Isaác Brizuela Muñóz (1990) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Iván Pérez Muñoz (1976) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Javier Muñoz (1980) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Jesús Enrique Velasco Muñoz (1972) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Jesús Muñoz (1976) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Johan Patricio Fuentes Muñoz (1984) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Juan Carlos Muñoz (1919-2009) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Juan Muñoz Crego (1990) – hockeista su ghiaccio spagnolo, di ruolo ala
 Julio Jiménez Muñoz (1934) – ex ciclista su strada e pistard spagnolo
 Junior Muñoz (1987) – calciatore filippino, di ruolo difensore 
 Justo Pastor Jacquet Muñoz (1961) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Luis Pavez Muñoz (1995) – calciatore cileno, di ruolo difensore
 Manuel Muñoz (1928-2022) – ex calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Mark Muñoz (1978) – ex lottatore di arti marziali miste statunitense di origini filippine
 María Herrera Muñoz (1996) – pilota motociclistica spagnola
 Miguel Ángel Aceval Muñoz (1983) – calciatore cileno, di ruolo difensore
 Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Míchel  (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Miguel Muñoz (1922-1990) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Moisés Muñoz (1980) – calciatore messicano, di ruolo portiere
 Pedro Horrillo Muñoz (1974) – ex ciclista su strada spagnolo
 Pedro López Muñoz (1983) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Pedro Muñoz (1986) – calciatore cileno, di ruolo attaccante 
 Pedro Muñoz Machín Rodríguez (1958) – ex ciclista su strada spagnolo
 Rafael Lozano Muñoz (1970) – ex pugile spagnolo
 Rafael Muñoz Pérez (1988) – nuotatore spagnolo
 Raúl Muñoz (1975) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Rodrigo Muñoz (1982) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Santiago Montoya Muñoz (1991) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Sergio Armando Marchant Muñoz (1961) – ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Víctor Muñoz (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista

Altre attività
 Agustín Fernández Muñoz (1808-1873) – grande di Spagna, marito morganatico di Maria Cristina reggente e regina madre di Spagna
 Agustín Muñoz (1837-1855) – I duca di Tarancón, grande di Spagna, figlio di Maria Cristina reggente e regina madre di Spagna
 Antonio Muñoz (1884-1960) – storico dell'arte e architetto italiano
 Dandeny Muñoz Mosquera (...) – trafficante di droga colombiano, elemento di spicco del cartello di Medellín
 Emilio Muñoz Ruiz (1937) – scienziato e biochimico spagnolo
 Isabel Muñoz (1951) – fotografa spagnola
 Juan Muñoz (1953-2001) – scultore spagnolo
 José Antonio Rodríguez Muñoz (1964) – chitarrista, compositore e professore di musica spagnolo
 José Joaquín Araiza Muñoz (1900-1971) – scacchista messicano
 José Muñoz (1942) – disegnatore argentino
 María Amparo Muñoz (1834-1864) – figlia di Maria Cristina, reggente e regina madre di Spagna, e di Augustín Fernández Muñoz, Duca di Riansares
 Nuño Muñoz, detto él de Castrojeriz (metà del IX secolo – 912 circa) – conte di Castiglia

Altro
 1608 Muñoz – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1951
 Ingrid Muñoz – personaggio della serie televisiva spagnola Paso adelante, trasmessa in Italia sul canale Italia 1
 Trofeo Miguel Muñoz – premio istituito dal quotidiano Marca, in memoria dell'allenatore di calcio Miguel Muñoz

Pagine correlate
 Carlos Muñoz